Langeberg (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika
Langeberg (Brunssum), een wijk in Brunssum